Tarjan heißt der Ort
 Tarján in Ungarn

Tarjan ist der Familienname folgender Personen:

 Imre Tarján (1912–2000), ungarischer Biophysiker
 James Tarjan (* 1952), US-amerikanischer Schachspieler
 Robert Tarjan (* 1948), US-amerikanischer Informatiker
 Tamas Tarján (* 1949), ungarischer Literaturhistoriker